Carlo Conti – cardinale italiano (1556-1615)
Carlo Conti – compositore italiano (1796-1868)
Carlo Conti – matematico italiano (1802-1849)
Carlo Conti – politico svizzero (Basilea, 1º febbraio 1954)
Carlo Conti – conduttore televisivo e radiofonico italiano (1961)